AN, An oz. an je lahko:
 An - bog sumerske mitologije
 An - japonska jed
 kratica za ukrajinski letalski koncern Antonov

Glej tudi